Tradt ist der Ortsname von

 Tradt (Furth im Wald), Ortsteil der Stadt Furth im Wald, Landkreis Cham, Bayern
 Tradt (Mariaposching), Ortsteil der Gemeinde Mariaposching, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Trad
 Trat